Соллентуна (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Соллентуна — передмістя Стокгольма, центр однойменної комуни в Швеції, у лені Стокгольм.